Владимир Александрович Ковин (20 июня 1954, Горький) — советский хоккеист, выступавший на позиции нападающего, Заслуженный мастер спорта СССР (1984), тренер.

Биография 
Выступал за «Торпедо» (Горький) (1974—1989). В чемпионатах СССР провёл 548 матчей и забросил 174 шайбы, в 1-й лиге — 22 игры, 4 шайбы.

В 1989—1995 выступал за «Реймс» (Франция).

За свою карьеру в горьковском клубе он набрал 570 минут штрафного времени. В родном «Торпедо» более всего известен по выступлениям в тройке с Александром Скворцовым и Михаилом Варнаковым.

Возглавлял и играл за клубы Франции «Реймс» и «Тур». Ныне — главный тренер французского «Реймса». Чемпион Франции 2000 г.

Награждён орденом Дружбы народов (1984).

Достижения 
 Олимпийский чемпион 1984.
 Чемпион Европы 1985.
 Обладатель Кубка Вызова 1979.
 Участник Кубка Канады 1976, 1984.
 На чемпионатах мира/Европы и Олимпийских играх — 9 матчей, 5 голов.
 В турнирах Кубка Канады — 11 матчей, 2 гола.

Игровой номер 
 В «Торпедо» играл под номером «10», именной свитер с этим номером вывешен под сводами Дворца Спорта в Нижнем Новгороде.
 В сборной на Кубке Канады 1976 выступал под «12» номером, на Кубке Вызова 1979 под «9» номером, а потом за Владимиром Ковиным прочно закрепился «31» номер, кроме чемпионата мира 1985 года, где выступал под «22» номером.
 В клубной Суперсерии 1979/80 за ЦСКА выступал под «25» номером.

Награды 
 Заслуженный мастер спорта СССР (1984).
 Орден Дружбы народов (1984)

Статистика выступлений

Статистика выступлений в клубных Суперсериях

Статистика выступлений за сборную

Тренерская карьера 
Возглавлял и играл за клубы Франции «Реймс» и «Тур». Ныне — главный тренер французского «Реймса». Чемпион Франции 2000 г.
 Лучший тренер французской провинции Шампань (2011 год).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт хоккейного клуба «Торпедо» Нижний Новгород 
 Кузнецы славы. Часть 54. Владимир Ковин 

Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1984 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1984 года
Хоккеисты СССР
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Реймс»